Иван Крстанович (; ) — боснийский футболист, нападающий клуба «Славен Белупо».

Биография 
Профессиональную карьеру начал в 2006 году за боснийский клуб «Посушье». В 2008 году перешёл в хорватский «Загреб», за который в сезоне 2010/11 стал лучшим бомбардиром национального чемпионата (19 голов). В следующем сезоне выступал за другой столичный клуб — «Динамо». В составе «синих» Крстанович дважды становился национальным чемпионом. В июле 2013 года подписал трехлетний контракт с «Риекой». В 2015 году был на просмотре в индонезийской команде «Персиб Бандунг», но в итоге контракт через пару дней подписал с клубом «Задар». В конце того же года Иван расторг контракт и вернулся в Боснию, где стал игроком команды «Широки Бриег».

Достижения

Клубные 
 «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии: 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Хорватии: 2011/12

 «Риека»
 Обладатель Кубка Хорватии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2014

 «Широки Бриег»
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2016/17

Индивидуальные 
 Лучший игрок чемпионата Хорватии: 2010/11
 Лучший бомбардир чемпионата Хорватии: 2010/11

Статистика (данные перед началом сезона 2021/22)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Посушье»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Задар»
Игроки ФК «Широки-Бриег»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Славен Белупо»